De Rally van Ivoorkust 1979, officieel 11ème Rallye Côte d'Ivoire, was de 11e editie van de Rally van Ivoorkust en de twaalfde ronde van het Wereldkampioenschap Rally in 1979. Het was de 75e rally in het Wereldkampioenschap Rally die georganiseerd wordt door de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA). De start en finish vond plaats in Abidjan.

Mercedes verscheen in volledige sterkte aan de start tijdens de tweede langeafstandswedstrijd op de kalender, met rijders Björn Waldegård en Hannu Mikkola die hier de strijd om de titel bij de rijders kwamen beslissen. Uiteindelijk zou de gehele top vier bezet worden door Mercedes, waarvan het materiaal uiterst weerbaar bleek tegenover de zware omstandigheden. Mikkola won de rally en Waldegård eindigde als tweede, waarmee de laatstgenoemde als primeur het kampioenschap met slechts een punt voorsprong op zijn concurrent in zijn voordeel besliste. De top drie werd ondertussen volgemaakt door Andrew Cowan.

Route

Resultaten 

 Noot: Tijd is niet de algehele eindtijd die over de route is gedaan, maar is eerder opgebouwd uit straftijd verzamelt bij de tijdcontroles.

Kampioenschap standen

Rijders

Constructeurs 

 Vetgedrukte tekst betekent wereldkampioen.
 Noot: Enkel de top vijf posities worden in beide standen weergegeven.

Externe links 
 Resultaten op Rallybase.nl
 Resultaten op Juwra.com

Iv
1979
Sport in Abidjan